Étienne Marcenac, écrivain auvergnat félibre du Cantalès (Arnac, 1874-1956).
 Jean Marcenac, philosophe et écrivain français (1913-1984).
 Jean-Baptiste Marcenac, acteur français connu notamment pour l'interprétation de Gabriel Valmer dans R.I.S. Police Scientifique.